

Biologia
Carabella – genere di ragni appartenente alla famiglia Salticidae

Persone 
Ezio Carabella – musicista e compositore italiano
Flora Carabella – attrice italiana

Pagine correlate 
Carabelli